Příjmení Jansa (Jansová) má více nositelů:

 Alfred Jansa (1884–1963), rakousko-uherský veterán první světové války, v letech 1936–38 náčelník štábu rakouské armády
 Alois Jansa (1838–1900), český advokát a politik
 Bernhard Jansa (1901–1967), německý protestantský duchovní
 František Jansa (* 1962), československý a později český atlet
 Jan Jansa (1923–???), český pilot, svářeč a konstruktér
 Karel Jansa (1893–1942), československý důstojník a odbojář popravený nacisty
 Klaudia Jansová-Ignaciková, rod. Klaudia Jans (* 1984), polská tenistka
 Leopold Jansa (1795–1875), český houslista
 Libuše Jansová (1904–1996), česká archeoložka
 Magda Jansová (1906–1981), česká architektka
 Pavel Jansa (* 1942), český lékař a spisovatel
 Václav Jansa (1859–1913), český malíř, krajinář a ilustrátor
 Vlastimil Jansa (* 1942), český šachový velmistr, mistr republiky v letech 1964, 1974 a 1984.

Externí odkazy 
 

Česká příjmení